Karawan – konny pojazd transportowy używany dawniej przez kupców
 Karawan – pojazd używany w czasie pogrzebów